Pelikanfallet kan syfta på:

 Pelikanfallet (roman) – roman från 1992 av John Grisham
 Pelikanfallet (film) – film från 1993 baserad på romanen